La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1994-1995 è stata la 55ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Gruppo Ovest

Gruppo Sud

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Kari-Pekka Klinga, 
Allenatore dell'anno:  Risto Piipari, 
Miglior giovane:  Hanno Möttölä, 
Sesto uomo:  Keijo Alen, 
Giocatore più migliorato:  Roope Mäkelä, 
Miglior difensore:  Greg Joyner, 
Miglior arbitro:  Jorma Ovaska

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
1994-1995